25 Smoleński Pułk Piechoty Nikołaja Rajewskiego (ros. 25-й пехотный Смоленский генерала Раевского полк) – pułk piechoty okresu Imperium Rosyjskiego, sformowany 25 czerwca 1700 za panowania cara Piotra I Romanowa.

Święto pułkowe: 1 października. Dyslokacja w 1914: Woroneż.

Pułk wziął udział w działaniach zbrojnych epoki napoleońskiej, tłumieniu powstania styczniowego a także działaniach zbrojnych okresu I wojny światowej. Przez pewien czas stacjonował w Kozienicach, potem przeniesiony do Woroneża. Został rozformowany w 1918.

Przyporządkowanie 1 stycznia 1914 
 5 Korpus Armijny - (5 АК, 5 армейский корпус)
 7 Dywizja Piechoty - (7-я пехотная дивизия)
 1 Brygada Piechoty
 25 Smoleński Pułk Piechoty Nikołaja Rajewskiego (25-й пехотный Смоленский генерала Раевского полк), Woroneż

Bibliografia 
 Raspisanije suchoputnych wojsk 1836 - 1914, Petersburg 1914.
 Wiesław Caban, Służba rekrutów Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1831-1873, Warszawa 2001, .
 A. A. Kersnowski, Istorija russkoj armii, Moskwa 1994.

Linki zewnętrzne 
  (pl)
 http://mosgrenadier.narod.ru/dip/inf152.htm (ru)
 http://www.grwar.ru/regiments/regiments.html?id=403 (ru)

Pułki piechoty Imperium Rosyjskiego
Wojsko w Kozienicach
Woroneż